Kofanowka () – nazwa toponimów w Rosji

 Kofanowka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Kofanowka – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego